Komunikacija bliskog polja, kraće NFC, kratkodometna tehnologija za prijenos podataka
 National Football Conference, sportska konferencija